Шульги — царь древнего города-государства Ур в Междуречье
 Шульги — деревня в Невельском районе Псковской области